

Sigle 
 Türk Hava Kuvvetleri – aviazione turca

Codici 
 THK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thakhek (Laos)